Cirilo I de Antioquia (†303) — bispo de Antioquia e mártir
 Cirilo de Jerusalém (†386) — patriarca de Jerusalém e doutor da Igreja
 Cirilo de Alexandria (†444) — patriarca de Alexandria e doutor da Igreja
 Cirilo, o Filósofo (†869) — criador do alfabeto cirílico (com São Metódio) e evangelizador dos eslavos

Ver também
 

Desambiguações de santos